Michael McLeod kan syfta på:
Michael McLeod, kanadensisk ishockeyspelare
Mike McLeod, brittisk friidrottare.